Гран-при Австрии 1972 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1972 года. Автогонки прошли 13 августа 1972 года на трассе Остеррайхринг.

На этом этапе в чемпионат вернулась команда «Connew» с Франсуа Миго за рулём. Эмерсон Фиттипальди выиграл поул, на первых шести местах на старте расположились гонщики шести разных команд. Старт выиграл прорвавшийся с третьего места на первое Джеки Стюарт, шедший вторым Клей Регаццони испытывал проблемы с подачей топлива и сошёл на 14 круге, уступив второе место Эмерсону Фиттипальди. На 24 круге бразилец опередил Стюарта и в дальнейшем довёл гонку до победы. Джеки Стюарт, испытывавший проблемы с управляемостью своего автомобиля «Tyrrell», к концу гонки откатился на седьмое место.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-23 Джеки Стюарт

24-54 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии